Leidersdorf bezeichnet:

einen Ort:
 Leidersdorf (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

eine Person:
 Heinz Leidersdorf (1906–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus